OLO steht für:
 Flughafen Olomouc-Neředín (IATA-Code), Tschechien, siehe Olmütz #Flugverbindung
 Obdachloser, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen #O 
 Other Licensed Operators, staatlich lizenzierte Wettbewerber in der Telekommunikationsbranche

Olo steht für:
 Olo (Portugal), portugiesischer Ort
 Olo (Südsudan), Ort in Western Equatoria, Südsudan
 Olo (Sprache), Torricelli-Sprache in  Papua-Neuguinea

olo steht für:
 Olonetzische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

OLO